Een overzicht van alle (voormalige) Tweede Kamerleden voor de Socialistische Partij (SP).

Tweede Kamer
SP